

Cinema 
The Wind of Change – film del 1961 diretto da Vernon Sewell

Musica 
Wind of Change – album di Peter Frampton del 1972
Wind of Change – singolo degli Scorpions del 1991
 Wind of Change – album dei Sound of the Blue Heart del 2009

Altro 
Wind of Change – discorso tenuto dal primo ministro del Regno Unito Harold Macmillan al parlamento del Sudafrica nel 1960

Pagine correlate
Winds of Change